Krupac je lahko:
 Krupac, Bela Palanka (Srbija)
 Krupac, Bosna in Hercegovina
 Krupac, Pirot (Srbija)